

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Carlotta Gilli (2001-), nageuse handisport italienne ;
 Christina Gilli-Brügger (1956- ), sportive suisse ;
 Claude Gilli (1938-2015), peintre et sculpteur français ;
 Éric Gilli, spéléologue français ;
 Frédéric Gilli (1976- ), économiste français ;
 Jarl Gilli, seigneur Norvégien-Gaël du début du  ;
 Mathieu Blanc-Gilli (1747-1804), auteur provençal et homme politique français ;
 Jean-Paul Gilli, avocat et professeur de droit public français ;
 Piero Gilli (1897- ? ), joueur de football italien ;
 Yvonne Gilli (1957- ), médecin et femme politique suisse ;

Divers 
 Caffè Gilli célèbres cafés de la piazza della Repubblica de la ville de Florence ;

Arachnologie et herpétologie 
 Anyphops gilli araignée aranéomorphe de la famille des Selenopidae ;
 Xenopus gilli amphibien de la famille des Pipidae ;

Homonymie
Homonymie de patronyme